Chirurgiczna precyzja – tom poetycki Stanisława Barańczaka, nagrodzony „Nike”
 Chirurgiczna precyzja – amerykański film grozy z 2012